Владимир Анатольевич Перегудов (род. 18 января 1974, Суджа, Курская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Владимир Перегудов родился 18 января 1974 года в городе Суджа Курской области.

 1993 — окончил школу-студию при Курском театре драмы им. А. С. Пушкина;
 2002—2005 — работал в театре «Образ» в Москве;
 2005 — основал театр-студию «Арт-Мастер»;
 2005 — продюсер в продюсерском центре «Арт-Мастер-Эксклюзив»;
 2006 — член гильдии актёров России;
 2013 — окончил режиссёрский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Творчество

Роли в театре 
 «Сократ» Эдварда Радзинского — Продик
 «Любовное безумие» Ж. Ф. Реньяра — Альбер
 «До третьих петухов…» В. М. Шукшина — Мудрец, Илья Муромец
 «Средство Макропулоса» К. Чапека — Ярослав Прус

Фильмография 
  — «Воровка 2. Счастье напрокат» — санитар
  — «Антикиллер 2» — сотрудник мэрии
  — «Московская сага» — офицер НКВД
  — «Кавалеры морской звезды» — офицер ГРУ
  — «Кулагин и партнёры» — врач-гинеколог
  — «Адвокат» — депутат Сайкин
  — «Талисман любви» — инвестор
  — «Любовь моя» — сосед
  —  «Зона. Тюремный роман» — Пётр Иванович Нерадейник, старший следователь областной прокуратуры, младший советник юстиции
  — «Гении и злодеи» — Антуан Экзюпери
  — «Бумер. Фильм второй» — начальник предвыборного штаба
  — «Аэропорт» — чиновник
  — «Счастливы вместе» — доктор Чурбатов, специалист по семейным отношениям (эпизод «Психо-лохо-логия»)
  — «Клуб» — доктор Кулебякин
  — «Сыщики 5» — автолюбитель
  — «Национальное достояние» — сержант ГАИ
  — «Автономка» — специалист
  — «Солдаты-12» — Пыхтин, предприниматель, военнослужащий запаса, прибывший на военные сборы
  — «Смокинг по-рязански» — хозяин бутика
  — «Школа» — психолог, друг отца Дятлова
  — «Пыльная работа» — Семён Семёнович Сомов
  — «Умник» — Лев Леонидович, адвокат

Примечания

Ссылки